Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue des Héliotropes :

Avenue des Héliotropes à Bruxelles

Heliotropestraat à Paramaribo

Avenue des Héliotropes à Nantes
 Rue des Héliotropes à Pessac
 Rue des Héliotropes à Sète

Héliotropes Rue